Беркхольц-Майенбург () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Уккермарк. Подчиняется управлению Одер-Вельзе.  Население составляет 1279 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,53 км². Официальный код  —  12 0 73 645.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга